Swansea – miasto w Walii (Wielka Brytania)
 Swansea – hrabstwo w Walii
 Swansea – miasto w Tasmanii (Australia)
 Swansea – dzielnica Toronto (Kanada)
Miejscowości w USA:
 Swansea – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
 Swansea – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Lexington
 Swansea – miejscowość w stanie Massachusetts, w hrabstwie Bristol
Gminy w USA:
 Swansea (ang. Swansea Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Bristol
Klub piłkarski:
 Swansea – walijski klub piłkarski